Mitthof ist der Name von

 Fritz Mitthof (* 1964), deutscher Althistoriker und Papyrologe
 Johannes Ludwig von Mitthof (Johann Ludwig von Mitthoffen; Johannes Ludwig von Mitthoff und Varianten; 1663–1719), deutscher Jurist und Autor, siehe Johann Ludwig von Mitthofen

Siehe auch
 Mithoff